

Portugal 
Igreja de São Roque (Lisboa)

Açores 
Igreja de São Roque (Altares) — na Ilha Terceira
Igreja de São Roque (Cedros) — na Ilha do Faial
Igreja de São Roque (Ilha de São Miguel)
Igreja de São Roque (Ilha do Pico)

Outros países 
Igreja de São Roque (Veneza) — em Itália
Hospital de São Roque (Santiago de Compostela) — em Espanha

Desambiguações de templos